Яльчик — топоним, Россия:
 Яльчик — крупнейшее по площади поверхности и объёму озеро Марий Эл.
 Яльчик — посёлок в Волжском районе Марий Эл.

См. также 
 Яльчикский — посёлок в Волжском районе Марий Эл.
 Яльчики — село в Яльчикском районе Чувашии.
 Большие Яльчики — село в Яльчикском районе Чувашии.
 Яльчикское сельское поселение — муниципальное образование в составе Яльчикского района Чувашии.
 Яльчикский район — район в составе Чувашии.